«Zeitgeist» — сьомий студійний альбом гурту «The Smashing Pumpkins», випущений у 2007 році.

Композиції 
 «Doomsday Clock» — 3:44
 «7 Shades of Black» — 3:17
 «Bleeding the Orchid» — 4:03
 «That's the Way (My Love Is)» — 3:48
 «Tarantula» — 3:51
 «Starz» — 3:43
 «United States» — 9:53
 «Neverlost» — 4:20
 «Bring the Light» — 3:40
 «(Come On) Let's Go!» — 3:19
 «For God and Country» — 4:24
 «Pomp and Circumstances» — 4:21

Над альбомом працювали 
The Smashing Pumpkins
 Billy Corgan — vocals, guitar, piano, keyboards, production, mixing, art direction and design
 James Iha — guitar
 D'Arcy Wretzky — bass guitar

Виноски 

Музичні альбоми 2007
Альбоми The Smashing Pumpkins
Англомовні музичні альбоми
Липень 2007